Вудкрофт, Крэйг (англ. Craig Woodcroft, род. 3 декабря 1969, Торонто, Онтарио, Канада) — бывший профессиональный канадский хоккеист.
 Вудкрофт — переоборудованный средневековый замок в приходе (общине) Эттон, Кембриджшир, Англия.